Franzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Franzoni (1816–1886), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Gemeinderat, Botaniker und Ständerat
 Baldassarre Franzoni, Schweizer Dolmetscher und Gesandter des Maggiatales zu den eidgenössischen Orten
 Bernardo Franzoni, Schweizer Dolmetscher, Statthalter und Landeshauptmann der Landvogtei Locarno
 Carlo Franzoni (1616–1670), Kanzler (Schreiber) des Maggiatals
 David Franzoni (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Enrico Franzoni (1920–2008), Schweizer Politiker
 Filippo Franzoni (1857–1911), schweizerisch-italienischer Maler
 Francesco Antonio Franzoni (1734–1818), italienischer Bildhauer und Restaurator
 Galeazzo Franzoni, Schweizer Fiskal, Landeshauptmann der Landvogtei Vallemaggia und Gesandter
 Giacomo Franzoni (1612–1697), italienischer Kardinal und Bischof
 Giovanni Franzoni (Landeshauptmann) (1605–1689), Schweizer Dolmetscher und Gesandter des Maggiatales zu den eidgenössischen Orten
 Giovanni Franzoni (* 2001), italienischer Skirennläufer
 Giovanni Angelo Franzoni († 1640), Schweizer Rechtsanwalt, Landeshauptmann der Landvogtei Vallemaggia und Unternehmer
 Giovanni Battista Franzoni (1928–2017), italienischer Benediktinerabt
 Giuseppe Franzoni (1824–1870), Schweizer Architekt
 Giuseppe Giovanni Battista Franzoni (1758–1817), Schweizer Politiker
 Simone Maria Franzoni (1689–1770), Anwalt und Notar, Gemeindevorsteher von Cevio und Kanzler der Landvogtei Vallemaggia

Siehe auch:
 Fransoni